W Biblii:
 Perec – postać biblijna, syn Judy

Osoby noszące nazwisko Perec:
 Georges Perec (1936-1982) – francuski pisarz
 Icchok Lejb Perec (1851 a. 1852-1915) – polsko-żydowski pisarz
 Marie-José Perec (ur. 1968) – francuska lekkoatletka

Osoby o imieniu Perec:
 Perec Opoczyński (1892-1943) – polski pisarz i poeta pochodzenia żydowskiego
 Hirsz Perec Chajes (1876-1927) – polski żyd i austriacki rabin

Inne:
 (2817) Perec – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

 Perec – kanał wodny na Słowacji, boczne ramię Hronu